

Шубарагаш — аул, Буландинський район, Акмолинська область
 Шубарагаш — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область
 Шубарагаш — село, Толебійський район, Туркестанська область

Див. також 
 Шубар